Надеждинский район — район в Приморском крае
Надеждинский район (Уральская область) — район, существовавший до 1933 года в Уральской области РСФСР